Il termine Camuy, nall'ambito di Porto Rico, può riferirsi a:

Camuy – città sulla costa nord-occidentale.
Parco delle grotte del Río Camuy – parco di interesse speleologico.
Río Camuy – fiume.